Misti peut renvoyer à :

 Misti, volcan péruvien ;
 Misti, une œuvre de Guy de Maupassant ;
 Misti, nom d'artiste de Ferdinand Mifliez (1865-1922).